Paul Watson – ambientalista canadese
 Paul Watson – calciatore scozzese
 Paul Watson  – cestista statunitense
 Paul Watson – ciclista britannico
 Paul Watson – fotoreporter canadese